La formula molecolare C6H6O6 può indicare:
 Anidride acetico ossalica
 Acido aconitico
 Acido deidroascorbico
 Esaidrossibenzene

Formule molecolari